A Andalusia, existeixen 62 comarques, amb el següent repartiment provincial: 7 a Almeria, 6 a Cadis, 8 a Còrdova, 10 a Granada, 6 a Huelva, 10 a Jaén, 6 a Màlaga i 9 a Sevilla.

Enllaços externs 

 Municipis que formen les comarques d'Andalusia, segons l'Ordre del 14 de març del 2003 de la Junta de Andalucía